Могадо́р может означать:

 Могадор, Селеста (1824—1909) — французская писательница и танцовщица.
 Могадор — прежнее название города Эс-Сувейра в Марокко.
 Могадор — название улицы в IX округе Парижа.
 «Могадор» — театр в Париже.
 «Могадор» — тип миноносцев-лидеров французского флота времён Второй мировой войны.